Alexander Corryn, né le  à Gand en Belgique, est un footballeur belge. Il évolue au SK Beveren au poste d'arrière gauche.

Biographie

En club

Chez les jeunes 

Alexander Corryn débute dans le petit club du SV Zaffelare, club de la commune de Lochristi à côté de Gand. Après quatre années passé dans le club, il rejoint le KSC Lokeren en 2005 pour y continuer sa formation.

Débuts professionnels 

En 2012, il passe professionnel au KSC Lokeren. Il joue un match en Ligue Europa avec le KSC Lokeren.

Saison blanche et prêt à l'Antwerp 

Après trois années au KSC Lokeren, il rejoint le KV Malines ou il ne jouera qu'un match avant d'être prêté l'année suivante au Royal Antwerp FC en deuxième division belge. Lors de la finale de la saison 2016-2017, avec le Royal Antwerp FC, il devient champion de deuxième division grâce aux victoires aller/retour sur le KSV Roulers.

En équipe nationale 
Alexander Corryn joue 10 matchs avec l'équipe de Belgique des moins de 19 ans.

Statistiques

Palmarès 
  Royal Antwerp FC
 Championnat de Belgique de D2 
 Champion : 2017

  KV Malines
 Championnat de Belgique D2 : 
 Champion : 2019
 Coupe de Belgique
 Vainqueur : 2019

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1994
Naissance à Gand
Footballeur belge
Joueur du KSC Lokeren
Joueur du KV Malines
Joueur du Royal Antwerp FC
Joueur du Cercle Bruges
Joueur de Waasland-Beveren